Узбекистанский район () — административная единица в Ферганской области Узбекистана. Административный центр — город Яйпан.

История 
Был образован в 1926 году под названием Кагановичский район. В 1938 году вошёл в состав Ферганской области. 13 февраля 1943 года 8 сельсоветов Кагановичского района были переданы в новый Горский район. В 1957 году был переименован в Узбекистанский район. 14 декабря 1959 года к Узбекистанскому району была присоединена часть территории упразднённого Горского района. В 1963 году упразднён, но уже через несколько месяцев восстановлен.

Административно-территориальное деление 
По состоянию на 1 января 2011 года, в состав района входят:

Город
 Яйпан.

29 городских посёлков:
 Авгон,
 Айимча Какир,
 Акмачит,
 Ахта-Тагаб,
 Дастурхончи,
 Дахана-Какир,
 Ислам,
 Катта-Тагаб,
 Кизил-Какир,
 Кичик-Тагаб,
 Кораёзбобо,
 Кудаш,
 Кулибек,
 Кул Элаш,
 Кумбосди,
 Курганча,
 Кушкунак,
 Мингтут,
 Нурсух,
 Овчи,
 Ражабгарди,
 Сардоба,
 Укчи-Дашт,
 Укчи-Ражабгарди,
 Хотамтой,
 Худоёрхон,
 Шорсу,
 Юкори Тулаш,
 Яккатут.

11 сельских сходов граждан:
 Ахунбабаев,
 Ганиабад,
 Кайнар,
 Кизил-Какир,
 Конизар,
 Мингтут,
 Нурсух,
 Овчи,
 Ражабгарди,
 Тагоб,
 Шорсу.

Примечания 

Районы Ферганской области
Объекты, названные в честь Лазаря Кагановича